De lijst van Stolpersteine in de Bollenstreek geeft een overzicht van de Stolpersteine in de Bollenstreek die zijn geplaatst in het kader van het Stolpersteine-project van de Duitse beeldhouwer-kunstenaar Gunter Demnig. De Bollenstreek is een streek aan de Hollandse kust waar de bloembollenteelt is ontstaan. Het grootste deel van de Bollenstreek ligt in Zuid-Holland.

Omdat het Stolpersteine-project doorloopt, kan deze lijst onvolledig zijn.

Stolpersteine 
De Bollenstreek is een streek die intensief wordt gebruikt voor de landbouw, maar ook veel toeristen trekt door de badplaatsen, bloemendorpen en polderdorpen. De streek heeft het grootste aantal vaarwegen van Nederland. Zelfs in dit ruime gebied, waar ze gemakkelijk te verbergen waren, spoorden de nazi-handlangers Joodse vrouwen en mannen op, arresteerden, deporteerden en vermoordden hen. In Bloemendaal, Hillegom, Noordwijk en Teylingen zijn eind 2021 Stolpersteine gelegd.

Bloemendaal 
In Bloemendaal liggen twee Stolpersteine. Omdat Bloemendaal in Zuid-Kennemerland ligt, in de provincie Noord-Holland, staan deze Stolpersteine in de lijst van Stolpersteine in Zuid-Kennemerland.

Hillegom 
In Hillegom ligt een Stolperstein.

Noordwijk 
In de gemeente Noordwijk liggen dertien Stolpersteine op vijf adressen.

Teylingen 
In Voorhout, onderdeel van de gemeente Teylingen, ligt één Stolperstein.

Data van plaatsingen 
 3 mei 2021: Teylingen 
 29 september 2021: Noordwijk
 25 november 2021: Hillegom

Zie ook 
 Lijst van Nederlandse gemeenten met Stolpersteine

Bollenstreek
Bollenstreek